Frank Jæger – scrittore danese
 Frank Jaeger – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear